Coluccio Salutati – politico italiano
 'Ndrina Coluccio – 'ndrina
 Bob Coluccio – giocatore di baseball statunitense
 Giuseppe Coluccio – criminale italiano, capobastone dell'omonima famiglia di 'ndrangheta
 Francesca Coluccio – calciatrice italiana